Šehovci je lahko:
 Šehovci, Mrkonjić Grad (Bosna in Hercegovina)
 Šehovci, Sanski Most (Bosna in Hercegovina)